Rocket kan refererer til følgende artikler:

Rocket (sang) – en sang af rockgruppen the Smashing Pumpkins
Rocket (damplokomotiv) – et damplokomotiv bygget af George Stephenson
Rocket (album) – et album af gruppen Primitive Radio Gods
The Rocket – en amerikansk ugeavis